Douglas Crawford (1939-2002), homme politique britannique
Douglas Crawford (né en 1987), skieur alpin britannique

Voir aussi
Crawford Douglas (1931-1995), homme politique canadien en Ontario